Яков Ревякин: Ревякин, Яков Алексеевич (1866—?) — крестьянин, депутат Государственной думы.
 Ревякин, Яков Григорьевич (1873—1949) — русский архитектор.